Plaats in Indonesië
 Kemasan (Bojong), een plaats in het bestuurlijke gebied Pekalongan in de provincie Midden-Java
 Kemasan (Sawit), een plaats in het bestuurlijke gebied Boyolali in de provincie Midden-Java
 Kemasan (Kota Kediri), een plaats in het bestuurlijke gebied Kediri in de provincie Oost-Java
 Kemasan (Krian), een plaats in het bestuurlijke gebied Sidoarjo in de provincie Oost-Java